Mistrzostwa Świata Seniorów w Curlingu 2010 rozegrano w dniach 18-24 kwietnia 2010, w Czelabińsku. Odbyły się wraz z Mistrzostwami Par Mieszanych. 

Początkowo w rywalizacji miało brać udział 16 zespołów męskich i 9 kobiecych. W wyniku problemów w ruchu lotniczym związanych z erupcją Eyjafjallajökull z udziału wycofały się reprezentacje Szkocji oraz męskie drużyny Estonii, Holandii i Walii. 

Tytułów mistrzowskich z 2009 bronili Kanadyjczycy. Złote medale ponownie zdobyły Kanadyjki pokonując w finale Szwajcarki 8:4. W zawodach mężczyzn triumfowali Amerykanie, którzy w finale pokonali Kanadę 4:3. Brązowe medale uzyskały Szwedki i Australijczycy.



Kobiety

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał 
24 kwietnia 11:30

Mecz o 3. miejsce 
24 kwietnia 11:30

Półfinały 
23 kwietnia 2010; 17:30

Round Robin

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Mężczyźni

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał 
24 kwietnia 11:30

Mecz o 3. miejsce 
24 kwietnia 11:30

Półfinały 
23 kwietnia 2010; 17:30

Tie-breaker 
23 kwietnia 2010; 8:30

23 kwietnia 2010; 12:30

Round Robin

Sesja 1. 
18 kwietnia 2010; 10:00

Sesja 2. 
18 kwietnia 2010; 14:00

Sesja 3. 
18 kwietnia 2010; 18:00

Sesja 4. 
19 kwietnia 2010; 10:00

Sesja 5. 
19 kwietnia 2010; 14:00

Sesja 6. 
19 kwietnia 2010; 18:00

Sesja 7. 
20 kwietnia 2010; 10:00

Sesja 8. 
20 kwietnia 2010; 14:00

Sesja 9. 
20 kwietnia 2010; 18:00

Sesja 10. 
21 kwietnia 2010; 10:00

Sesja 11. 
21 kwietnia 2010; 14:00

Sesja 12. 
21 kwietnia 2010; 18:00

Sesja 13. 
22 kwietnia 2010; 9:00

Sesja 14. 
22 kwietnia 2010; 14:00

Sesja 15. 
22 kwietnia 2010; 19:00

Zobacz też 
 Sezon 2009/2010 w curlingu
 Canadian Senior Curling Championships 2010

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa mistrzostw 
 
  

2010
2010 w curlingu
2010 w Rosji
Curling w Rosji
Sport w Czelabińsku